Il primo caso della pandemia di COVID-19 in Serbia è stato registrato il 6 marzo 2020, riguardava un uomo di 43 anni di Bačka Topola che era tornato da poco dall'Ungheria. In precedenza anche il caso indice è stato discusso dopo che l'Istituto di sanità pubblica ha divulgato pubblicamente che il primo caso era stato registrato una settimana prima del caso indice ufficialmente segnalato.

Alla fine di giugno 2020, Balkan Insight ha pubblicato un rapporto basato sui dati trapelati dal sistema di segnalazione COVID-19 interno del governo. Questo rapporto affermava che la Serbia aveva effettivamente registrato 632 decessi dovuti a COVID-19 nel periodo dal 19 marzo al 1º giugno 2020, corrispondenti a ulteriori 388 decessi causati dal virus che non sono stati notificati pubblicamente. Inoltre, secondo i dati trapelati, il numero di persone che sono state infettate in Serbia dal 17 al 20 giugno è stato di almeno 300 al giorno, mentre i rapporti pubblici non hanno mai rappresentato più di 96 casi al giorno nello stesso periodo.

Nel settembre 2020, il settimanale NIN ha pubblicato i risultati di una ricerca che mostra una discrepanza significativa tra i dati sul numero di persone infette e il numero di test rilasciati dal governo nel mese di luglio e i dati ottenuti dalle singole istituzioni sanitarie pubbliche attraverso le richieste di libertà d'informazione. La discrepanza mostra che i dati rilasciati dal governo avrebbero gonfiato il numero di test condotti e che il numero di persone infette è diminuito almeno del 59% nel mese di luglio.

Antefatti 
Il 12 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa di una malattia respiratoria in un gruppo di persone nella città di Wuhan, provincia di Hubei, Cina, che è stata segnalata all'OMS il 31 dicembre 2019.

Il tasso di mortalità per COVID-19 è stato molto più basso della SARS del 2003, ma la trasmissione è stata significativamente maggiore, con un significativo numero di morti totali.

Andamento dei contagi

Cronologia

Marzo 
Il 6 marzo, il primo caso è stato confermato quando un uomo che era stato in Ungheria è risultato positivo al virus. Il paziente è stato successivamente trasferito da un ospedale della città di Subotica al Centro Clinico Voivodina a Novi Sad a causa del peggioramento delle sue condizioni.

Il 15 marzo, il presidente serbo Aleksandar Vučić ha dichiarato lo stato di emergenza a livello nazionale. La Serbia ha chiuso i suoi confini a tutti gli stranieri che non vivevano nel paese, mentre i cittadini serbi che entravano nel paese dovevano mettersi in quarantena per un massimo di 28 giorni o affrontare un'accusa penale di tre anni di carcere. Sono state chiuse anche tutte le scuole, le università e gli asili.

Il 20 marzo, nella città di Kikinda, è stata confermata la prima morte nel Paese.

Fino al 23 luglio nel Paese sono stati confermati 22.443 casi, 508 decessi e 14.047 guariti dal coronavirus.

Note

Voci correlate 
 SARS-CoV-2
 COVID-19
 Pandemia di COVID-19
 Pandemia di COVID-19 nel mondo

Altri progetti 

Serbia
Sanità in Serbia
Storia della Serbia